Trick äkan syfta på:

 Trick – ett konstgrepp eller ett knep

Se även
 Tricken – ett slangord
 Sticktagningsspel